Palomar – góra w Kalifornii, w paśmie Gór Nadbrzeżnych
 Palomar – obserwatorium astronomiczne w Kalifornii, na górze Palomar
 Katalog Palomar – katalog astronomiczny

Zobacz też 
 Palomar de Arroyos – gmina w Hiszpanii
 El Palomar – gmina w Hiszpanii